Smith Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Smith Creek (Florida) 
 Smith Creek (Kentucky) 
 Smith Creek (North Carolina) 

Gewässer:

in den Vereinigten Staaten: 
 Smith Creek (Bassett Creek), Alabama 
 Smith Creek (Bear Creek, Alabama) 
 Smith Creek (Cahaba River), Alabama 
 Smith Creek (Conecuh River), Alabama 
 Smith Creek (Little River), Alabama 
 Smith Creek (Mud Creek), Alabama 
 Smith Creek (Reeves Creek), Alabama 
 Smith Creek (Fortymile River), Alaska 
 Smith Creek (Iditarod River), Alaska 
 Smith Creek (Inmachuk River), Alaska 
 Smith Creek (McManus Creek), Alaska 
 Smith Creek (Nolan Creek), Alaska 
 Smith Creek (Pilgrim River), Alaska 
 Smith Creek (Yankee Creek), Alaska 
 Smith Creek (Ord Creek), Arizona: 
 Smith Creek (Arkansas River), Arkansas 
 Smith Creek (Buffalo River, Arkansas) 
 Smith Creek (Caddo River), Arkansas 
 Smith Creek (Collier Creek), Arkansas 
 Smith Creek (Corner Mill Creek), Arkansas 
 Smith Creek (Mazam Creek), Arkansas 
 Smith Creek (Moro Creek), Arkansas 
 Smith Creek (Muddy Creek, Arkansas) 
 Smith Creek (West Fork Tulip Creek), Arkansas 
 Smith Creek (Bear River, Colorado), Colorado 
 Smith Creek (Colorado River, links), Colorado 
 Smith Creek (Colorado River, rechts), Colorado 
 Smith Creek (Corral Creek), Colorado 
 Smith Creek (Deep Creek), Colorado 
 Smith Creek (Egeria Creek), Colorado 
 Smith Creek (Falls Creek), Colorado 
 Smith Creek (Fryingpan River) (Ruedi Reservoir), Colorado 
 Smith Creek (Hardscrabble Creek), Colorado 
 Smith Creek (Independence Creek), Colorado 
 Smith Creek (La Fair Creek), Colorado 
 Smith Creek (Monument Creek), Colorado 
 Smith Creek (North Fork South Platte River), Colorado 
 Smith Creek (Sand Creek), Colorado 
 Smith Creek (South Brush Creek), Colorado 
 Smith Creek (Flagler Beach), Florida 
 Smith Creek (Halifax River), Florida 
 Smith Creek (Ochlockonee River), Florida 
 Smith Creek (Withlacoochee Bay), Florida 
 Smith Creek (Cabin Creek), Georgia 
 Smith Creek (Chattahoochee River), Georgia 
 Smith Creek (Church Branch Chattahoochee River), Georgia 
 Smith Creek (Little Ohoopee River), Georgia 
 Smith Creek (Bear River, Idaho), Idaho 
 Smith Creek (Big Creek), Idaho 
 Smith Creek (Big Rocky Creek), Idaho 
 Smith Creek (Boise River), Idaho 
 Smith Creek (Bootjack Creek), Idaho 
 Smith Creek (Clear Creek), Idaho 
 Smith Creek (Coeur d’Allene River), Idaho 
 Smith Creek (King Creek, Idaho), Idaho 
 Smith Creek (Kootenai River), Idaho 
 Smith Creek (Marsh Creek), Idaho 
 Smith Creek (Middle Fork Boise River), Idaho 
 Smith Creek (Mineral Creek), Idaho 
 Smith Creek (Mores Creek), Idaho 
 Smith Creek (Nickel Creek), Idaho 
 Smith Creek (North Callahan Creek), Idaho 
 Smith Creek (Payette River), Idaho 
 Smith Creek (Pend Oreille River), Idaho 
 Smith Creek (Rock Creek, Idaho), Idaho 
 Smith Creek (Salmon River), Idaho 
 Smith Creek (Scott Creek), Idaho 
 Smith Creek (South Fork Salmon River), Idaho 
 Smith Creek (Warren Creek, Idaho), Idaho
 Smith Creek (Weitas Creek), Idaho 
 Smith Creek (East Fork Whitewater River), Illinois 
 Smith Creek (Henderson Creek), Illinois 
 Smith Creek (Little Indian Creek), Illinois 
 Smith Creek (Ohio River), Illinois 
 Smith Creek (Iowa River), Iowa 
 Smith Creek (Lime Creek), Iowa 
 Smith Creek (Rock Creek, links), Iowa 
 Smith Creek (Rock Creek, rechts), Iowa 
 Smith Creek (Wapsipinicon River), Iowa 
 Smith Creek (Baker Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Bean Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (East Branch Lights Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Hondo Arroyo), Kalifornien 
 Smith Creek (Hoods Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Larabee Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Lavezzola Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Love Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Mad River), Kalifornien 
 Smith Creek (Middle Fork Feather River), Kalifornien 
 Smith Creek (Pazifischer Ozean), Kalifornien 
 Smith Creek (Peachys Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Russian River), Kalifornien 
 Smith Creek (Salt River), Kalifornien 
 Smith Creek (San Gorgonio River), Kalifornien 
 Smith Creek (Sonoma Lake), Kalifornien 
 Smith Creek (South Fork Salmon River), Kalifornien 
 Smith Creek (South Fork Ten Mile River), Kalifornien 
 Smith Creek (Squaw Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Sutter Basin), Kalifornien 
 Smith Creek (Toro Creek), Kalifornien 
 Smith Creek (Dragoon Creek), Kansas 
 Smith Creek (Missouri River, Kansas), Kansas 
 Smith Creek (White Rock Creek), Kansas 
 Smith Creek (Adams Creek), Kentucky 
 Smith Creek (Buffalo Creek, Kentucky) 
 Smith Creek (Cumberland River), Kentucky 
 Smith Creek (Franks Creek), Kentucky 
 Smith Creek (Kentucky Lake), Kentucky 
 Smith Creek (Kettle Creek), Kentucky 
 Smith Creek (Middle Fork Creek), Kentucky 
 Smith Creek (Paint Creek), Kentucky 
 Smith Creek (Spring Creek), Kentucky 
 Smith Creek (Bayou D’Arbonne), Louisiana 
 Smith Creek (Nance Branch), Louisiana 
 Smith Creek (Pearl River Canal), Louisiana 
 Smith Creek (Pearl River), Louisiana 
 Smith Creek (St Marys River), Maryland 
 Smith Creek (West River), Maryland 
 Smith Creek (Scorton Creek), Massachusetts 
 Smith Creek (Au Sable River), Michigan 
 Smith Creek (Cedar River), Michigan 
 Smith Creek (Dingman River), Michigan 
 Smith Creek (East Branch Au Gres River), Michigan 
 Smith Creek (East Branch Ontonagon River), Michigan 
 Smith Creek (Eriesee), Michigan 
 Smith Creek (Fence River), Michigan 
 Smith Creek (Indian Lake), Michigan 
 Smith Creek (Ogemaw Creek), Michigan 
 Smith Creek (Thunder Bay River), Michigan 
 Smith Creek (Little Pokegama Lake), Minnesota 
 Smith Creek (Minnesota River), Minnesota 
 Smith Creek (Bakers Creek), Mississippi 
 Smith Creek (Buffalo River am Lake Mary), Mississippi 
 Smith Creek (Buffalo River nordwestlich Centreville), Mississippi 
 Smith Creek (Cane Creek), Mississippi 
 Smith Creek (Chickasawhay River), Mississippi 
 Smith Creek (Jims Creek), Mississippi 
 Smith Creek (Leaf River), Mississippi 
 Smith Creek (Otoucalova Creek, links), Mississippi 
 Smith Creek (Otoucalova Creek, rechts), Mississippi 
 Smith Creek (Tallahala Creek), Mississippi 
 Smith Creek (Town Creek I), Mississippi 
 Smith Creek (Town Creek II), Mississippi 
 Smith Creek (Yockanoocany River), Mississippi 
 Smith Creek (Cedar Creek), Missouri 
 Smith Creek (Creve Coeur Creek), Missouri 
 Smith Creek (Missouri River, Missouri) 
 Smith Creek (Nodaway River), Missouri 
 Smith Creek (North Moreau Creek), Missouri 
 Smith Creek (Bull Creek), Montana 
 Smith Creek (Camas Creek), Montana 
 Smith Creek (Condon Creek), Montana 
 Smith Creek (Deep Creek), Montana 
 Smith Creek (East Gallatin River), Montana 
 Smith Creek (Elk Creek, Montana), Montana 
 Smith Creek (Highwood Creek), Montana 
 Smith Creek (Indian Creek), Montana 
 Smith Creek (Little Beaver Creek), Montana 
 Smith Creek (Powder River), Montana 
 Smith Creek (Saint Johns Creek), Montana 
 Smith Creek (Shields River), Montana 
 Smith Creek (South Fork Judith River), Montana 
 Smith Creek (Storm Castle Creek), Montana 
 Smith Creek (Sweathouse Creek), Montana 
 Smith Creek (Telegraph Creek), Montana 
 Smith Creek (Warren Creek, Montana) 
 Smith Creek (West Fork Lolo Creek), Montana 
 Smith Creek (Whitefish Lake), Montana 
 Smith Creek (Wolf Creek), Montana 
 Smith Creek (Yellowstone River, Montana), Montana  
 Smith Creek (Big Blue River), Nebraska 
 Smith Creek (Little Blue River), Nebraska 
 Smith Creek (Niobrara River), Nebraska 
 Smith Creek (Dads Creek), Nevada 
 Smith Creek (Humboldt River), Nevada 
 Smith Creek (Huntington Creek), Nevada 
 Smith Creek (Larkin Creek), Nevada 
 Smith Creek (Pine Creek), Nevada 
 Smith Creek (Shinnecock Bay), Nevada 
 Smith Creek (Smith Creek Valley), Nevada 
 Smith Creek (Snake Valley), Nevada 
 Smith Creek (Susquehanna River), Nevada 
 Smith Creek (White River), Nevada 
 Smith Creek (Oyster River), New Hampshire 
 Smith Creek (Arthur Kill), New Jersey 
 Smith Creek (S A Creek), New Mexico 
 Smith Creek (Bailey Creek), im Davie County, North Carolina 
 Smith Creek (Bay River), North Carolina 
 Smith Creek (Blewett Falls Lake), North Carolina 
 Smith Creek (Campbell Creek), North Carolina 
 Smith Creek (Falls Lake), North Carolina 
 Smith Creek (French Broad River), North Carolina 
 Smith Creek (Hog Island/Smith Island), North Carolina 
 Smith Creek (Kerners Mill Creek), North Carolina 
 Smith Creek (Neuse River Estuary), North Carolina 
 Smith Creek (Neuse River), North Carolina 
 Smith Creek (Northeast Cape Fear River), North Carolina 
 Smith Creek (Pungo Creek), North Carolina 
 Smith Creek (Pungo River), North Carolina 
 Smith Creek (Roanoke River), North Carolina 
 Smith Creek (Yellowstone River, North Dakota), North Dakota 
 Smith Creek (Ashtabula River), Ohio 
 Smith Creek (Buck Creek), Oklahoma 
 Smith Creek (Deep Fork), Oklahoma 
 Smith Creek (Clover Creek), Oregon 
 Smith Creek (Coos River), Oregon 
 Smith Creek (Cougar Reservoir), Oregon 
 Smith Creek (Cow Creek), Oregon 
 Smith Creek (Dorena Lake), Oregon 
 Smith Creek (Drift Creek), Oregon 
 Smith Creek (Fir Creek), Oregon 
 Smith Creek (Fox Creek), Oregon 
 Smith Creek (Gold Mountain Creek), Oregon 
 Smith Creek (Howard Creek), Oregon 
 Smith Creek (Hunter Creek), Oregon 
 Smith Creek (King Creek, Oregon), Oregon 
 Smith Creek (Little Siuslaw Creek), Oregon 
 Smith Creek (Masby Creek), Oregon 
 Smith Creek (Meadow Creek), Oregon 
 Smith Creek (Middle Creek), Oregon 
 Smith Creek (Nestucca River), Oregon 
 Smith Creek (Pass Creek), Oregon 
 Smith Creek (Patill Canyon), Oregon 
 Smith Creek (Philipps Lake), Oregon 
 Smith Creek (Rogue River), Oregon 
 Smith Creek (Salmonberry Creek), Oregon 
 Smith Creek (Sandy River), Oregon 
 Smith Creek (Siuslaw River), Oregon 
 Smith Creek (South Fork Rogue River), Oregon 
 Smith Creek (Tillamook Bay), Oregon 
 Smith Creek (West Fork Meadow Brook), Oregon 
 Smith Creek (Wilson River), Oregon 
 Smith Creek (Salt Lick Creek), Pennsylvania 
 Smith Creek (South Fork Ten Mile Creek), Pennsylvania 
 Smith Creek (Tioga River), Pennsylvania 
 Smith Creek (Broad River), South Carolina 
 Smith Creek (Brushy Fork Creek), South Carolina 
 Smith Creek (Dutchman Creek), South Carolina 
 Smith Creek (Eastatoe Creek), South Carolina 
 Smith Creek (Crow Creek), South Dakota 
 Smith Creek (Elm Creek), South Dakota 
 Smith Creek (North Bull Creek), South Dakota 
 Smith Creek (Rabbit Creek), South Dakota 
 Smith Creek (Buffalo Creek, Tennessee) 
 Smith Creek (Hiwassee River), Tennessee 
 Smith Creek (Holston River), Tennessee 
 Smith Creek (Kettle Creek), Tennessee 
 Smith Creek (Tennessee River), Tennessee 
 Smith Creek (Bear Creek, Texas) 
 Smith Creek (Bracken Creek), Texas 
 Smith Creek (Brushy Creek), Texas 
 Smith Creek (Chicken Bayou), Texas  
 Smith Creek (Cow Creek), Texas 
 Smith Creek (East Fork Little Wichita River), Texas 
 Smith Creek (Flat Fork Creek), Texas  
 Smith Creek (Highsmith Creek), Texas 
 Smith Creek (Lake Monticello), Texas 
 Smith Creek (Lone Man Creek), Texas 
 Smith Creek (Sabine River), Texas 
 Smith Creek (San Marcos River, links), Texas 
 Smith Creek (San Marcos River, rechts), Texas 
 Smith Creek (Tebo Creek), Texas 
 Smith Creek (Trinity River), Texas 
 Smith Creek (Wheeler Creek), Texas 
 Smith Creek (Davenport Creek), Utah 
 Smith Creek (La Verkin Creek), Utah 
 Smith Creek (Rineview Reservoir), Utah 
 Smith Creek (Weber River), Utah 
 Smith Creek (Eliott Creek), Virginia 
 Smith Creek (Elizabeth River), Virginia 
 Smith Creek (Gooney Run), Virginia 
 Smith Creek (Horn Harbor), Virginia 
 Smith Creek (Jackson River), Virginia 
 Smith Creek (Lake Gaston), Virginia 
 Smith Creek (Little Calfpasture River), Virginia 
 Smith Creek (Little Dry River), Virginia 
 Smith Creek (North Fork Holston River), Virginia 
 Smith Creek (North Fork Shenandoah River), Virginia 
 Smith Creek (North Meherrin River), Virginia 
 Smith Creek (Northwest River), Virginia 
 Smith Creek (Nottoway River), Virginia 
 Smith Creek (Chehalis River), Washington 
 Smith Creek (Cowlitz River), Washington 
 Smith Creek (East Fork Miller River), Washington 
 Smith Creek (Elk Creek, Washington) 
 Smith Creek (Glacier Creek), Washington 
 Smith Creek (Lake Crescent), Washington 
 Smith Creek (Lake Whatcom), Washington 
 Smith Creek (Middle Fork Mill Creek), Washington 
 Smith Creek (Muddy River), Washington 
 Smith Creek (Naselle River), Washington 
 Smith Creek (Nespelem River), Washington 
 Smith Creek (Nooksack River), Washington 
 Smith Creek (Satsop River), Washington 
 Smith Creek (Stensgar Creek), Washington 
 Smith Creek (Willapa Bay), Washington 
 Smith Creek (Coal River), West Virginia 
 Smith Creek (Guyandotte River), West Virginia 
 Smith Creek (South Branch Potomac River), West Virginia 
 Smith Creek (East Thunder Creek), Wisconsin 
 Smith Creek (Flambeau River), Wisconsin 
 Smith Creek (Lower Middle Inlet Lake Noquebay), Wisconsin 
 Smith Creek (Oberer See), Wisconsin 
 Smith Creek (Red River), Wisconsin 
 Smith Creek (South Fork Flambeau River), Wisconsin 
 Smith Creek (Battle Creek), Wyoming 
 Smith Creek (Difficulty Creek), Wyoming 
 Smith Creek (Muddy Creek, Wyoming) 
 Smith Creek (Osgood Ranch), Wyoming 
 Smith Creek (Popo Agie River), Wyoming 
 Smith Creek (Tongue River), Wyoming 
 Smith Creek (Troublesome Creek), Wyoming 

in Kanada:
 Smith Creek (Saskatchewan)